Trung Dũng (Đồng Nai), een phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Trung Dũng (Hưng Yên), een xã in Huyện Tiên Lữ, provincie Hưng Yên.